General Product je fiktivní loutkařská společnost, která vyráběla nejspolehlivější a nejbezpečnější vesmírné lodě s trupem, který nebylo možné nikterak zničit. Firma měla vybudované obsáhlé obchodní impérium, které se podobně jako loutkaři zničehonic rozpadlo a zmizelo, když se loutkaři dozvěděli o explozi galaktického jádra.

Odkazy na firmu se vyskytují ve větším množství povídek a knih od Larryho Nivena, jako například ve sbírce povídek Neutronová hvězda, ve které je objevena mrtvá posádka v neporušené vesmírné lodi od firmy General Products. Je započato vyšetřování, které má objasnit příčiny smrti.

Známý vesmír